Hainsbach  heißen geographische Gegenstände:

Ort:
 Hainsbach, Stadtteil von Geiselhöring im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern; früher selbständige Gemeinde

Gebäude:
 Schloss Hainsbach, abgegangenes Schloss in Hainsbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Gewässer:
 Alter Hainsbach, rechter Zufluss des rechten Werra-Nebenarms in Allendorf, Stadt Bad Sooden-Allendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen

 Hainsbach (Lößnitzbach), rechter Zufluss des Lößnitzbachs (zur Flöha) bei Pockau, Landkreis Meißen, Sachsen
 Hainsbach, deutscher Name des Liščí potok (Sebnitz), rechter Zufluss der Sebnitz, hier noch Vilémovský potok genannt, vor Vilémov u Šluknova, Bezirk Tetschen, Aussiger Region, Tschechien
 Hainsbach (Werra) – siehe oben → Alter Hainsbach

Siehe auch:
 Hainbach
 Lipová u Šluknova (deutsch Hainspach)